Jardim do Castelo (Almada)
 Jardim do Castelo (bairro de São Paulo)

Desambiguações de topônimos